Александр Рутковский:
 Рутковский, Александр Григорьевич (род. 1947) — советский и украинский киновед и общественный деятель.
 Рутковский, Александр Константинович (1854—не ранее 1909) — генерал-майор РИА.